Kléstina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Káto Kleinés, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 
 Áno Kleinés, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar